XVII Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил с 03-04.07.2009 года в столице России городе . Награды разыгрывались в лично-командном первенстве. Всего 19 спортсменов вышли на старт. 

Главный судья соревнований, судья международной категории - Хапланов А.О.; главный секретарь, судья международной категории - Меньшиков Д.А.
 
Фехтование проводилось на два укола (обоюдные уколы не засчитывались), каждый спортсмен должен был провести 36 боёв. По решению судей и представителей спортивных команд всего 11 спортсменок были допущены для участия в соревновании по конкуру.

Москвичка Стручкова Полина выиграв фехтование и плавание впервые стала чемпионкой России по современному пятиборью в личном первенстве. Евдокии Гречишниковой не хватило 4 очков (1 секунда в комбайне), чтобы обогнать Стручкову.

Личное первенство. 

Командное первенство. Итоговые результаты.

Источники. 
 "Спорт-Экспресс" Официальный сайт 
 "Советский спорт" Официальный сайт

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве